Педроту () — португальське прізвище.

Відомі носії:

 Бернардіну Педроту (1953) — футболіст і тренер
 Жозе Марія Педроту (1928 — 1985) — футболіст і тренер

португальські прізвища